Het FIM Wereldkampioenschap trial 2008 werd tussen 30 maart en 21 september gereden, waarbij de rijders in 12 wedstrijden verdeeld over 10 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de tweede wereldtitel op rij voor de Spaanse Montesarijder Toni Bou, die zijn landgenoot Adam Raga (GasGas) en de Japanner Takahisa Fujinami (Montesa) achter zich liet. Bou slaagde er in 7 van de 12 wedstrijden te winnen, bij de andere 5 wedstrijden eindigde hij op de tweede plaats. Raga op zijn beurt won 4 wedstrijden, behaalde 5 keer een tweede plaats en 2 keer een derde.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2008